A kolozsvári egyetem az idők folyamán más és más intézményeket jelölt:
 1872-alapították meg a Kolozsvári Tudományegyetemet, amely 1881-ben kapta a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem nevet; 1919-ben Budapestre, 1921-ben Szegedre költöztették.
 I. Ferdinánd Király Tudományegyetem (1919–1940), 1940-ben Nagyszebenbe és Temesvárra költöztették.
 1940-ben Szegedről visszaköltözött a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, és 1945-ig működött, ekkor jogutód nélkül megszűnt.
 1945-ben visszatér Kolozsvárra az I. Ferdinánd Király Tudományegyetem; ezt nevezték át Victor Babeș Tudományegyetemnek.
 1945-ben alapították a Bolyai Tudományegyetemet.
 1959-ben a Victor Babeș Egyetem és a Bolyai Tudományegyetem egyesítésével hozták létre a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet, amely ma is ezen a néven működik.